Seseli piperitum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Seseli piperitum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
piperitum